Egipt:
 Sais – miasto

Osoby:
 Tatjana Sais – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Seis